Martin Jehle ist der Name folgender Personen:

* Martin Jehle (Politiker), liechtensteinischer Politiker (FBP) 
 Martin Jehle (Filmemacher) (* 1983), deutscher Kameramann, Regisseur und Produzent 
 Martin Friedrich Jehle (1914–1982), deutscher Klavierbauer und Musikalienhändler